Помпей () — номен древнеримского рода Помпеев, составная часть римского имени. Известный носители:
 
 Гней Эмилий Цикатрикула Помпей Лонгин (лат. Gnaeus Pinarius Aemilius Cicatricula Pompeius Longinus) — римский военный и политический деятель.
 
 Луций Помпей Вописк (лат. Lucius Pompeius Vopiscus) — римский политический деятель второй половины I века.
 
 
 Сервий Корнелий Долабелла Мецилиан Помпей Марцелл (лат. Servius Cornelius Dolabella Metilianus Pompeius Marcellus) — римский политический деятель начала II века. 
 Помпеи Магны — родовое мужское имя одной из ветвей рода Помпеев/
 Помпей Проб (лат. Pompeius Probus) — государственный деятель Римской империи первой половины IV века, консул 310 года.
 Помпей Аппий Фаустин (лат. Pompeus Appius Faustinus) — римский политический деятель конца III века.
 Помпей (умер в 290 или в 353 году) — святой епископ Павии. Считается вторым епископом Павии (правил между Сиром и Иувенцием). День памяти — 14 декабря. Похоронен в Павском соборе.

См. также 
 Боллей, Помпей (нем. Pompejus Alexander Bolley; 1812—1870) — немецкий химик и педагог; профессор Политехнической школы в городе Цюрихе.
 Помпей, Димитрие (рум. Dimitrie Pompeiu; 1873—1954) — румынский математик, профессор, доктор наук, член Румынской Академии.
 Батюшков, Помпей Николаевич (1811—1892) — русский историк и этнограф.
 Помпеи (значения)

Ссылки